Подвидача је насељено мјесто у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ.

Становништво

Види још 
 Општина Оштра Лука

Референце

Спољашње везе 

 Парохија старомајданска: Обнова цркве у Подвидачи 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Оштра Лука
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Насеља подијељена међуентитетском линијом